Дахир:

 Дахир — декрет (указ) короля Марокко.
 Дахир Риял Кахин (род. 1952) — сомалийский военный и политический деятель.